Medley (muziek)
 Medley (Florida)
Als achternaam:
 Medley (achternaam)
 Bill Medley